Шлухзе () — водохранилище на юге Шварцвальда в южной Германии. Расположено недалеко от города Санкт-Блазиен к юго-востоку от Титизе. Является самым крупным водоёмом Шварцвальда. Создано в котловине затопленного одноимённого озера.

География 

Уровень естественного, не затопленного озера ледникового происхождения, располагался изначально на 30 м ниже сегодняшнего. В наши дни, длина озера составляет 7,3 км, а ширина — 1,4 км, с максимальной глубиной 61 м. Несмотря на искусственный характер вследствие перекрытия реки Шварца, озеро сохранило естественный вид.

Оператором водохранилища является Schluchseewerk AG, которое управляет несколькими соединёнными друг с другом водохранилищами на разной высоте. Гидроаккумулирующая станция, расположенная близ Шлухзе, имеет мощность 100 мегаватт. С помощью насосов вода озера наполняется не только водой реки Шварца, но и водой Рейна. Плотина Шлухзе находится на высоте 930 м, являясь тем самым самой высокой плотиной Германии.

На северном берегу расположена одноимённая община, известная с 1082 года, а также её районы Зебругг и Аха. С Титизе-Нойштадтом община соединена железной дорогой Dreiseebahn (линией трёх озёр), доходящей до Зебругга.

История 

Бетонная плотина высотой в 63,5 м была сооружена между 1929 и 1932 годами. Для строительства естественный уровень воды в озере в 1930 году был временно снижен на 13 м. При этом был обнаружен древний чёлн, датированный 650 годом и находящийся сегодня в археологическом музее в Констанце. В 1983 году в ходе ревизии была спущена почти вся вода, что приостановило обычный курортный режим, рыболовство и парусный спорт. Тем не менее, это редкое событие привлекло множество посетителей, так как вода обнажила затопленную инфраструктуру.

Оператор плотины и община Шлухзе нередко конфликтуют, поскольку Schluchsee AG стремится управлять уровнем воды исходя из экономической целесообразности, община же видит в этом угрозу своей туристической привлекательности.

Туризм 
Из-за повышенного горного расположения вода в Шлухзе и летом относительно прохладная. Водоём популярен у любителей парусного спорта, поскольку в отличие от соседнего Титизе хорошо доступен со всех сторон. Иногда на берегах встречаются нудисты. Прибрежная зона покрыта многочисленными тропами для прогулок, их длина составляет около 18 км. Прогулки можно совместить с водной прогулкой на корабле St. Nikolaus.

Ссылки 
 Официальный сайт общины Шлухзе с информацией об озере

Водохранилища Германии
Водные объекты Баден-Вюртемберга
Бассейн Вутаха